Der Name Trollkirche (schwedisch: Trollkyrka, dänisch: Troldkirken, Bokmål: Trollkirka, neunorwegisch: Trollkyrkja, isländisch: Tröllakirkja) bezeichnet eine Reihe meist geologischer Steinformationen in Nordeuropa.

 Trollkyrkja, eine Kalksteinhöhle in Hustadvika in Norwegen
 Troldkirken, ein Dolmen in Himmerland in Dänemark
 Trollkyrka, eine Felsformation im Nationalpark Tiveden in Schweden
 Trollkirka (auch Trollkjerka), eine Tropfsteinhöhle in Evenes in Norwegen.